«Алья́нс зелёных» — российская зелёная политическая партия, существовавшая в 2012—2019 годах.

История 
Идея создания зелёной партии европейского типа на базе экологического движения «Зелёная альтернатива», созданной в 2009 году, принадлежит бывшему замглавы Росприроднадзора, экс-префекту Северного административного округа Москвы  Олегу Митволю. Движение «Зелёная альтернатива» вошло в Европейскую партию Зелёных (зелёный интернационал). Об этом 21 марта 2012 года сообщил сам Митволь.

Учредительный съезд новой экологической партии «Альянс зеленых — Народная партия» состоялся 24 апреля 2012 года в центральном Дворце культуры подмосковного города Можайска. В съезде участвовали делегаты, представляющие 64 региона страны, в том числе действующие депутаты заксобраний разных уровней. Съезд принял программу партии, избрал сопредседателей партии Глеба Фетисова и Олега Митволя. 

23 мая 2012 года партия официально была зарегистрирована минюстом. 

25 января 2014 года в Москве было принято решение о реорганизации «Альянса зелёных — Народной партии» и переименовании партии в «Альянс зелёных и социал-демократов». На объединительном съезде было принято решение о слиянии «Альянса зелёных» с партиями «Социал-демократы России» Геннадия Гудкова, «Свобода и справедливость» Сергея Нефедова, «Партия свободных граждан» Павла Склянчука и «Колокол» Николая Дижура. Делегаты съезда партии утвердили программу и избрали двоих сопредседателей — Глеба Фетисова и Геннадия Гудкова. В политсовет партии также вошли депутаты Госдумы Дмитрий Гудков и Илья Пономарёв.

12 декабря 2015 года, в ходе декабрьского партийного переворота, на IV съезде были упразднены должности сопредседателей партии и отстранены её лидеры. Новым председателем партии был избран директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив Александр Закондырин, произведено переименование (из «Альянса зеленых и социал-демократов» просто в «Альянс зеленых») и отменён институт сопредседателей. Новый председатель партии призвал к консолидации «зеленого» движения и налаживанию конструктивных отношений с Общероссийским народным фронтом. По итогам выборов Олег Митволь, до этого отстранённый с поста председателя совета партии и проигравший выборы, назвал происходящее «фарсом» и пообещал судебные разбирательства.

18 июня 2019 года, по требованию части 2 статьи 37 Закона № 95-ФЗ «О политических партиях» Верховный суд по иску Минюста ликвидировал партию за недостаточное участие в течение 7 лет в региональных выборах. 2 октября 2019 Апелляционный суд оставил жалобу партии без удовлетворения. После ликвидации позиционирует себя как общественное движение, не зарегистрировано..

Выборы 
В 2012—2015 гг. партия под председательством Глеба Фитисова и Олега Митволя являлась членом интернационала «Европейской партии зелёных».  

14 октября 2012 года, партия приняла участие в выборах 2-х из 6-ти региональных законодательных собраний. По итогам региональных выборов получила следующий результат: в Северной Осетии (4723) голосов 2,06 %, в Удмуртии (3131) голосов 0,63 %, в подмосковном городе Химки на выборах главы города партия выдвинула сопредседателя Олега Митволя, который занял 3-е место (14 %).

В марте 2012 года, Олег Митволь заявлял, что «Альянс зелёных — Народная партия» будет участвовать в выборах главы города Калининград, но в итоге партия так и не выставила своего партийного кандидата.

В 2013 году на выборах мэра Москвы и выборах губернатора Московский области партия выдвинула своего сопредседателя Глеба Фетисова, однако избирком отказал ему в регистрации. На выборах Главы Домодедово выдвинутый кандидат Анна Данилова набрала 4,79 % (1340 голосов).

В 2014 году на выборах партии удалось провести в местные советы депутатов и направить своих представителей.

На выборах в мосгордуму была в коалиции с партий Гражданская платформа.

12 декабря 2015 году после самоотвода сопредседателя и финансиста партии Глеба Фитисова Съезд партии избрал председателем партии, директора «Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив» Александра Закондырина, другой сопредседатель партии Олег Митволь делал попытки в суде обжаловать итоги съезда. Лишившись источника финансирования, региональные лидеры на зарплатах разбежались, другие числились формально.

На выборах в Государственную думу (2016) съезд партии проходил в парке под открытым небом, в нарушении без участия представителей избирательной комиссии, которая не признала его легитимным. Партия отказалась от проведения повторного съезда и выдвижения партийного списка, выдвинув несколько кандидатов в одномандатных округах. Митволь возглавил список Российской экологической партии «Зелёные».

На выборах президента России (2018) партия на своём  внеочередном V съезде проходившим в подмосковье 16-21 декабря 2017 года выдвинула кандидатом первого вице-президента агрокомплекса «Мортадель» Эльвиру Агурбаш. Однако позже из-за давления, центральный совет партии проголосовал за снятия её кандидатуры, рекомендовав ей отказаться от участия в выборах. Эльвира Агурбаш отказалась снимать свою кандидатуру с выборов. Позже ЦИК России отказал в регистрации кандидату, который не предоставил требуемое количеств подписей избирателей. 

В 2018 году кандидат от партии Лилия Белова, успешно прошла муниципальный фильтр и была зарегистрирована на выборах Губернатора Московской области (2018), где заняла третье место.

Руководство 
 Закондырин Александр Евгеньевич председатель партии с 12 декабря 2015 г.
 Фетисов, Глеб Геннадьевич сопредседатель партии 2012—2015 гг.
 Гудков, Геннадий Владимирович сопредседатель партии 2014—2015 гг.
 Митволь Олег Львович председатель центрального совета 2012—2015 гг.

См. также 
 Зелёная альтернатива (партия, Россия)
 Российская экологическая партия «Зелёные»
 Европейская партия зелёных
 Всероссийское общество охраны природы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт политической партии «Альянс зелёных»
  Анна Данилова — кандидат на выборах Главы Домодедово (2015)

Политические партии России
Политические партии по алфавиту
Политические партии, основанные в 2012 году
Зелёные политические партии